Lungs — дебютный студийный альбом Florence and the Machine, выпущенный 6 июля  года записывающей компанией Island Records. Альбом поднялся до #2 в UK Albums Chart, продержался на этой позиции 6 недель, будучи остановлен на подступах к вершине сборником Майкла Джексона (The Essential Michael Jackson); затем начал опускаться в чартах, но в январе 2010 года вернулся на 2-е место, а затем в течение двух недель возглавлял хит-парад. Альбом Lungs назывался в числе основных претендентов на Mercury Prize (2009), получив высокие оценки музыкальных критиков и обеспечил группе награду BRIT Awards в номинации «Лучший альбом года».

Об альбоме 
Florence and the Machine записали Lungs в Великобритании с четырьмя разными продюсерами: Полом Эпуортом (который прежде работал с Bloc Party, Maximo Park и Кейт Нэш) Джеймсом Фордом, участником Simian Mobile Disco, бывшим участником Pulp Стивом Маки и Чарли Хьюгаллом, до тех пор никому не известным. Большую часть треков смикшировал Кензо Тауншенд (Cenzo Townshend).

Отзывы критики 

Lungs в целом был встречен критикой положительно, получив рейтинг 79/100 на ресурсе Metacritic. Джеймс К. Монгер, рецензент Allmusic, назвал его одним из самых в музыкальном отношении зрелых и эмоционально завораживающих альбомов 2009 года, продемонстрировавшим музыкальный и исполнительский арсенал, сравнимый с творчеством Кейт Буш, Шинейд О’Коннор и Фионы Эппл.

Список композиций

Участники записи 
 Флоренс Уэлч — вокал
 Роберт Акройд — гитара, бас-гитара
 Кристофер Ллойд Хэйден — ударные
 Том Монджер — арфа
 Изабелла Саммерс — дополнительные ударные, перкуссия, фортепиано

Места в чартах

Сертификации

Сертификации

Примечания 

Альбомы 2009 года
Дебютные альбомы 2009 года
Альбомы Florence and the Machine
Альбомы Великобритании
Альбомы Universal Republic Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart